Уильям Талман (; 1650, Уилтшир — 1719, Норфолк) — английский архитектор эпохи барокко, также ландшафтный архитектор (садово-парковая архитектура).

Жизнеописание 
Родился в провинции, в усадьбе Эсткот-Хаус, графство Уилшир. Главный учитель будущего архитектора — Кристофер Рен, математик и архитектор.

Много работал как садовый и ландшафтный архитектор в богатых усадьбах провинциальной Англии. Среди первых значительных произведений Уильяма Талман-архитектора — дворец Чатсуорт-хаус и сад в стиле барокко, Северный Девоншир, созданные в период 1687—1696 годов. Дворец Чатсуорт-хаус считают первым загородным дворцом Великобритании, созданным в национальном стиле барокко.

Значительный опыт садового архитектора обусловил назначение Уильяма Талмана (вместе с Джорджем Лондоном) на должность первого помощника Уильяма Бентика, главного руководителя-хранителя королевских садов. Работа сблизила Талмана с Кристофером Реном, который привлек того для восстановления дворца Хэмптон-Корт и его садов.

Характер Уильяма Талман считали тяжёлым, чему способствовало влияние отзывов Чарльза Ховарда, 3-го графа Карлайла. Это способствовало тому, что два известных гигантских сооружения провинциальной Англии — замок Ховард и дворец Бленхейм — поручили проектировать и строить не ему, а архитектору-любителю Джону Ванбру.

Уильям Талман умер в 1719 году.

Сын — Джон Талман (1677—1726), известный британский антиквар.

Чатсуорт-Хаус 
Усадьба Чатсуорт-хаус была спланирована как садово-парковый ансамбль французского образца, уже распространённая на европейском континенте, прежде всего в Голландии. Развитые традиции садоводства, более сдержанный характер голландского барокко оказали влияние на садово-парковое искусство в Британии. Отчасти на процесс влияли и вкусы нового короля Англии — Вильгельма III Оранского, нидерландца по происхождению, мужа английской принцессы Марии.

Ансамбль в Чатуворт-Хаус начинался с пристроек к старинной постройке времен Тюдоров, а заканчивался созданием дворца нового типа и огромного сада, не созданного полностью в соответствии с первоначальным планом. Ансамбль уже имел осевое построение, но полной симметрии план не имел. Сохранёны и характерные для садов Англии аттракции, присущие им с эпохи барокко, например, лабиринт. Среди эффектных садовых построек-павильонов нового типа — Дом-каскад, созданный на соседнем склоне вдоль дворца.

В Лондонской Национальной портретной галерее сохранилась картина работы Джузеппе Грисони, на которой изображено семейство Талманов. Джон Талман в центре между отцом Уильямом (сидит, слева) и его сестрой Фрэнсис и матерью Ханной (справа).

Библиография 
 Harris, John, The Hampton Court Trianon Designs of William and John Talman, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, xxiii, 1960.
 Harris, John, William Talman: Maverick Architect. London, Allen and Unwin. 1982. Studies in Architecture, 2.
 Saunders, Edward, Bretby Hall, in Derbyshire Life, August 1975.
 Whinney, M.D., William Talman, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, xviii, 1955.

Примечания 

Архитекторы Англии
Дизайнеры Великобритании
Архитекторы барокко